Бюрги:

 Бюрги, Йост — швейцарский часовщик и приборостроитель, один из первых изобретателей часов с маятником.
 Бюрги — крупный ударный кратер находящийся в западной части видимой стороны Луны.